Апозол има више значења:

 Општина Апозол (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Апозол (Апозол, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику